CTS peut faire référence à :

Sciences 

 Carpal tunnel syndrome (en français, syndrome du canal carpien) ;
 carats, une mesure de pureté de métaux précieux tels que l'or ;
 Conflict Tactics Scale, un outil sociologique ;

 l’abréviation de la cathepsine, une enzyme ;

Ingénierie 

 Contract Transfer Sheet, une fiche de modification de conception de l'ingénierie du projet EPR à Flamanville ;
 Communications Technology Satellite (en français, Satellite de technologie des télécommunications), un satellite de télécommunications expérimental canadien lancé en 1976 ;

Informatique 

 Cylindre/Tête/Secteur, méthode d'adressage de disque dur en informatique ;
 , en informatique, un signal de contrôle de flux en communication série asynchrone RS-232 ;
 Common Type System, chez Microsoft ;

Organisations 

 Comité technique spécial, dans la fonction publique en France ;
 Centre de télécommunication spatiale de Pleumeur-Bodou, un ancien centre de télécommunication situé en Bretagne ;
 Compagnie thermique du Sud, une entreprise mauricienne exploitant la centrale thermique du Sud ;

Transports 

 ;
Compagnie des transports strasbourgeois ;

Sport et culture 

 Chinese Television System ;
 Circle Triangle Square, un groupe japonais de musique electro-dance ;
 conseiller technique et sportif, en France ;

Produits 

 Cadillac CTS (où CTS signifie Catera Touring Sedan) ;
 Scotch CTS (où CTS signifie Crowned Trees Scotch), une bière belge de fermentation haute.

Code IATA des aéroports